Това е списък с анимационните филми, продуцирани или пуснати от Уорнър Брос, подразпределение на „Уорнър Брос Дискавъри“. Уорнър Брос пуска филми от притежаваните от Уорнър и не-притежаваните от Уорнър анимационни студия. Някои от филмите са вписани в списъка по-долу, които са продуцирани от подразпределенията на Уорнър Брос, но Уорнър Брос също пуска филми, продуцирани от други производствени компании, включително United Productions of America и Don Bluth Ireland Ltd.

Филми

Пуснати

Предстоящи

Високобюджетни филми

Бележки 
Бележки за пускане

Студийни и производствени бележки

Вижте също 
 Списък с филмите на Уорнър Брос

Източници 

Американски анимационни филми
Анимационни филми на Уорнър Брос.
Уорнър Брос.